Четвёртый и последний розыгрыш третьей лиги первенства России по футболу состоялся в 1997 году в период с 5 апреля по 9 ноября. После его окончания право на вхождение в следующем сезоне в состав второго дивизиона ПФЛ получили команды, удовлетворяющие требованиям Лиги независимо от показанного результата в 1997 году, остальные потеряли профессиональный статус.

Команды 
В сезоне 1997 года в третьей лиге были заявлены 88 команд. В межсезонье 1996—1997 некоторые команды сменили свои названия:

 «Анжи»-2 (Махачкала) на «Анжи»-д
 «Динамо» (Михайловка) на «Ротор»-2

 «Машиностроитель» (Сергиев Посад) на «Спортакадемклуб» (Москва)

Также объединились участники первенства 1996 года «Авангард-Кортэк» (Коломна) и «Ока» (Коломна) — в ФК «Коломна-820», по ходу первенства команда стала называться ФК «Коломна».

{| class="wikitable"
|-
! style="background:silver;" | 1-я зона (13 команд)
! style="background:silver;" | 2-я зона (16 команд)
! style="background:silver;" | 3-я зона (21 команды)
! style="background:silver;" | 4-я зона (20 команд)
! style="background:silver;" | 5-я зона (18 команд)
|-
| bgcolor=#ace1af| Алания-д (Владикавказ)
| bgcolor=pink| Волгодонск
| bgcolor=#ace1af| Асмарал (Москва)
| bgcolor=#ace1af| Волочанин (Вышний Волочёк)
| bgcolor=#ace1af| Биохимик-Мордовия (Саранск)
|-
| bgcolor=pink| Анжи-д (Махачкала)
| bgcolor=#ace1af| Жемчужина-д (Сочи)
| bgcolor=pink| Динамо-2 (Москва)
| bgcolor=#ace1af| Динамо (Брянск)
| bgcolor=#ace1af| Волга (Балаково)
|-
| bgcolor=#ace1af| Бештау (Лермонтов)
| bgcolor=#ace1af| Кубань (Славянск-на-Кубани)
| bgcolor=#ace1af| Динамо-д (Москва)
| bgcolor=#ace1af| Зенит-д (Санкт-Петербург)
| bgcolor=#ace1af| Газовик (Оренбург)
|-
| bgcolor=pink| Динамо-д (Ставрополь)
| bgcolor=pink| Кубань-д (Краснодар)
| bgcolor=#ace1af| Коломна
| bgcolor=pink| Индустрия (Боровск)
| bgcolor=pink| Горняк (Качканар)
|-
| bgcolor=#ace1af| Динамо-Имамат (Махачкала)
| bgcolor=pink| Локомотив (Елец)
| bgcolor=#ace1af| Космос (Долгопрудный)
| bgcolor=#ace1af| Локомотив (Калуга)
| bgcolor=#ace1af| Динамо (Пермь)
|-
| bgcolor=#ace1af| Иристон (Владикавказ)
| bgcolor=pink| Металлург (Красный Сулин)
| bgcolor=pink| Красногвардеец (Москва)
| bgcolor=pink| Локомотив-д (Нижний Новгород)
| bgcolor=#ace1af| Дружба (Йошкар-Ола)
|-
| bgcolor=#ace1af| Локомотив (Минеральные Воды)
| bgcolor=pink| Нива (Славянск-на-Кубани)
| bgcolor=#ace1af| Локомотив-д (Москва)
| bgcolor=pink| Локомотив-д (Санкт-Петербург)
| bgcolor=#ace1af| Зенит (Пенза)
|-
| bgcolor=#ace1af| Моздок
| bgcolor=pink| Рассвет (Троицкое)
| bgcolor=pink| МИФИ (Москва)
| bgcolor=#ace1af| Луч (Тула)
| bgcolor=#ace1af| Зенит (Челябинск)
|-
| bgcolor=#ace1af| Нарт (Нарткала)
| bgcolor=#ace1af| Ростсельмаш-д (Ростов-на-Дону)
| bgcolor=#ace1af| Монолит (Москва)
| bgcolor=#ace1af| Машиностроитель (Псков)
| bgcolor=#ace1af| Искра (Энгельс)
|-
| bgcolor=#ace1af| Нарт (Черкесск)
| bgcolor=#ace1af| Ротор-д (Волгоград)
| bgcolor=pink| Рода (Москва)
| bgcolor=pink| Металлург (Выкса)
| bgcolor=pink| КАМАЗ-Чаллы-д (Набережные Челны)
|-
| bgcolor=pink| Олимп (Кисловодск)
| bgcolor=pink| Ротор-2 (Михайловка)
| bgcolor=#ace1af| Спартак (Луховицы)
| bgcolor=#ace1af| Нефтяник (Ярославль)
| bgcolor=pink| Метизник (Магнитогорск)
|-
| bgcolor=pink| Спартак-д (Нальчик)
| bgcolor=#ace1af| Салют (Саратов)
| bgcolor=#ace1af| Спартак-д (Москва)
| bgcolor=#ace1af| Спартак (Брянск)
| bgcolor=pink| Нефтяник (Бугульма)
|-
| bgcolor=#ace1af| Торпедо (Георгиевск)
| bgcolor=pink| Спартак-Братский (Южный)
| bgcolor=#ace1af| Спортакадемклуб (Москва)
| bgcolor=#ace1af| Спартак (Кострома)
| bgcolor=#ace1af| Нефтяник (Похвистнево)
|-
|  
| bgcolor=pink| Факел-д (Воронеж)
| bgcolor=#ace1af| Титан (Реутов)
| bgcolor=pink| Спартак (Рыбное)
| bgcolor=#ace1af| Прогресс (Зеленодольск)
|-
|  
| bgcolor=#ace1af| Шахтёр (Шахты)| bgcolor=#ace1af| Торгмаш (Люберцы)
| bgcolor=#ace1af| Строитель (Моршанск)
| bgcolor=#ace1af| Трубник (Каменск-Уральский)
|-
|  
| bgcolor=pink| Энергия-д (Камышин)
| bgcolor=#ace1af| Торпедо-ЗИЛ (Москва)
| bgcolor=#ace1af| Торпедо (Владимир)
| bgcolor=#ace1af| Уралец (Нижний Тагил)
|-
|  
|  
| bgcolor=#ace1af| Торпедо-Лужники-д (Москва)
| bgcolor=#ace1af| Торпедо-Виктория (Нижний Новгород)
| bgcolor=pink| Электрон (Вятские Поляны)
|-
|  
|  
| bgcolor=#ace1af| Фабус (Бронницы)
| bgcolor=#ace1af| Химик (Дзержинск)
| bgcolor=#ace1af| Энергия (Ульяновск)
|-
|  
|  
| bgcolor=#ace1af| Химки
| bgcolor=#ace1af| Энергетик (Урень)
|  
|-
|  
|  
| bgcolor=#ace1af| ЦСКА-д (Москва)
| bgcolor=#ace1af| Энергия (Великие Луки)
|  
|-
|  
|  
| bgcolor=pink| Чертаново (Москва)
|  
|  
|}

 Таблицы 

 1 зона 
 Итоговая таблица1-я зона. Результаты матчей

 * Команда «Алания»-д (Владикавказ) была исключена из лиги после 39-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.Лучшие бомбардиры: 2 зона 
 Итоговая таблица2-я зона. Результаты матчей

 * Команда «Локомотив» (Елец) была исключена из лиги после 16-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.
 ** Команда «Энергия»-д (Камышин) была исключена из лиги после 1-го круга. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.
 *** Команда «Факел»-д (Воронеж) была исключена из лиги после 17-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.Лучшие бомбардиры: 3 зона 
 Итоговая таблица3-я зона. Результаты матчей

 1.  С команды «Рода» (Москва) было снято 6 очков, причины для санкций неизвестны.Лучшие бомбардиры: 4 зона 
 Итоговая таблица4-я зона. Результаты матчей

 * Команда «Индустрия» (Боровск) была исключена из лиги после 23-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.Лучшие бомбардиры: 5 зона 
 Итоговая таблица5-я зона. Результаты матчейЛучшие бомбардиры:'''

Примечания

Ссылки 
 Россия. Сезон-1997

Третья лига ПФЛ
Чемпионат России по футболу 1997